El término Los nuestros puede aludir, en esta enciclopedia:

a Los nuestros, serie documental para la televisión mexicana, de 1987, dirigida por Guita Schyfter;
a Los nuestros, serie de televisión española del 2015, dirigida por Salvador Calvo y producida por Mediaset España;
a Los nuestros, serie documental mexicana de Paul Leduc.